Clarkston est le nom de plusieurs villes aux États-Unis et en Écosse :
 Clarkston en Géorgie (États-Unis) ;
  dans le Michigan (États-Unis) ;
 Clarkston en Utah (États-Unis) ;
 Clarkston dans l'État de Washington (États-Unis) ;
  en Écosse.

Homonymie de localités aux États-Unis